Алехандро Касарес Томмаси () (14 августа 1957, Мехико, Мексика) — известный мексиканский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 14 августа 1957 года в Мехико. В 1980 году поступил в CEA при телекомпании Televisa. Он освоил учебную программу за считанные месяцы и в том же году в качестве дипломной работы послужили съёмки культового телесериала Колорина, с этого года и началась его актёрская карьера. Всего снялся в 64 работах в кино и телесериалах, играл очень ярко за что был 20 раз номинирован на различные премии, победными оказались 12 из них. Спустя два года после окончания CEA, он был направлен на магистратуру с последующей стажировкой в Лос-Анджелес. Также неплохо складывается его театральная карьера — 20 спектаклей, в т.ч несколько культовых.

Личная жизнь 
Алехандро Томмаси — актёр с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и поэтому с 2001 по 2017 год встречался с Оскаром Руисом. Наконец, в 2017 году пара решила узаконить отношения — в Лас-Вегасе был подписан официальный однополый брак.

Фильмография

Теленовеллы 
 Hoy voy a cambiar (2017) — Néstor Alonso
 La doble vida de Estela Carrillo (2017) — John Blake Green «Mr. Blake»
 Corazón que miente (2016) — Demián Ferrer Bilbatúa
 Hasta el fin del mundo (2014—2015) — Fausto Rangel
 Quiero amarte (2013—2014) — Omar Vásquez
 Mentir para vivir (2013) — Gabriel Sánchez Fernández
 Непокорное сердце (2013) — Bartolomé Montenegro
 La fuerza del destino (2011) — Gerardo Lomelí
 Sortilegio (2009) — Samuel Albéniz
 Tormenta en el paraíso (2007—2008) — Eliseo Bravo
 Destilando amor (2007) — Bruno Montalvo Gil
 Alborada (2005—2006) — Felipe Alvarado
 Amy, la niña de la mochila azul (2004) — Claudio Rosales
 Bajo la misma piel (2003—2004) — Eugenio Rioja
 El manantial (2001—2002) — Justo Ramírez
 Личико ангела (2000—2001) — Jaime Alberto
 Siempre te amaré (2000) — Octavio Elizondo
 Tres mujeres (1999—2000) — Mario Espinoza
 Pueblo chico, infierno grande (1997) — Malfavón Heredia
 Luz Clarita (1996—1997) — Padre Salvador Uribe
 La antorcha encendida (1996) — José Nicolás de Michelena
 Retrato de familia (1995—1996) — Nicolás Negrete
 Мария из предместья (1995—1996) — Dr. Keeler
 Bajo un mismo rostro (1995) — Manuel Gorostiaga
 Imperio de cristal (1994—1995) — Octavio Lombardo
 Capricho (1993) — Tomás Ruiz
 Carrusel (1991) — Octavio Muñoz
 En carne propia (1990) — Alexis Ortega «El Albino»
 Странное возвращение Дианы Саласар (1987—1988) — Adrián Alfaro
 Гора страдания (1986—1987) — Caleta Montero
 Martín Garatuza (1986)
 Guadalupe (1984)
 Principessa (1984) — César
 Бианка Видаль (1983) — Dr. Torres
 Gabriel y Gabriela (1982)
 El hogar que yo robé (1981) — Daniel
 Колорина (1980) — Doménico
 Espejismo (1980)

Многосезонные ситкомы 
 Как говорится (2011-; снимался в 2013 году) - Humberto
 Correo de inocentes (2011) - Andrés
 Mujeres asesinas (2010) - Alfonso
 Gritos de muerte y libertad (2010) - Miguel Hidalgo
 Hermanos y detectives (2009)
 Tiempo final (2009) - Jeremías Santana
 Los simuladores (2009) - Lombardi
 La hora pico (2006) - Invitado
 Bajo el mismo techo (2005) - Genaro Garza
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007; снимался в период 1996-2000)
 Acapulco H.E.A.T. (1993) - Dr. Ramírez 
 Papá soltero (1989)

Художественные фильмы 
 Я — Пепито (2016) — Хесус
 El diario de una prostituta (2013) — Procurador
 El quinto mandamiento (2011)
 Marcelino, pan y vino (2010) — Padre Guardián
 El ultimo evangelio (2008) — Cardenal
 Cuando las cosas suceden (2007) — Sebastián Serratos
 Comentario de papel (2007) — Comandante
 Alta infidelidad (2006) — Хавьер
 Mujer alabastrina (2006)
 Espinas (2005) — Huker
 Huapango (2004) — Отилио 
 El misterio de los almendros (2004) — Don Joaquín
 El Nahual (2004)
 Las ciudades oscuras (2002) — Rubio
 Blind Heat (2001) — Mauricio
 Por la libre (2000) — Луис
 Sofia (2000) — David
 Si nos dejan (1999)
 El regreso del gato (1998)
 Las noches de aventurera (1998) — Bugambilia
 El gato de la sierra (1997)
 Sobrenatural (1996) — Andrés Berthier
 Coleccionistas (1996) — Orador
 La crisalida (1996)
 Parabola (1995)
 Perfume, efecto inmediato (1994)
 Cita con la muerte (1989) — Рафаэль
 Zapata en Chinameca (1987)
 Rumbotica (1987)
 Te invitamos (1986)

Театральные работы 
Ménage à Trois (2013)
Моя прекрасная леди (2002)
Леди в чёрном (2001)
Aventurera (1997)
Rancho Hollywood (1996)
La amistad castigada (1996)
Горбун из Нотр-Дамма (1996)
Un espíritu travieso (1996)
El cuento de nunca acabar (1995)
La amistad castigada (1994)
Homicidio calificado (1994)
Festival de teatro del Siglo de Oro (1992)
Siempre ayuda la verdad (1991)
El Dandy del hotel Savoy (1990)
Los reyes del mundo (1990)
El Sr. Ta Ka Brown (1990)
Las aventuras de un ángel (1989)
Jornadas Alarconianas II (1989)
La ilustre cuna (1989)
Viento sur (1974)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Galardón a los Grandes 2011

Premios Bravo

Premios El Heraldo de México

Premios INTE

Premios Diosa de Plata

Premios de la Asociación de Cronistas y Periodistas Teatrales (ACPT)

Premios de la Agrupación de Periodistas Teatrales (APT)

Premios de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro (AMCT)

Premios Califa de Oro

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актёры по алфавиту
Актёры Мексики
Лауреаты премии A.P.T
Лауреаты премии Asociacion Mexicana de criticos teatrales
Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии Califa de Oro
Лауреаты премии Diosa de plata
Лауреаты премии Galardon a los Grandes
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Выпускники CEA